Kültür ist:
 ein Stadtteil von Beşiktaş (Istanbul)
 ein Familienname, bekannte Namensträger:
Gülbahar Kültür (* 1965), türkisch-deutsche Schriftstellerin und DJ